Karel Havlíček Borovský (1821-1856), écrivain tchèque ;
 John Havlicek (1940-2019), joueur américain de basket-ball ;
 Jiří Havlíček (1976-), économiste et homme politique tchèque ;
 Karel Havlíček (1969-), entrepreneur et homme politique tchèque ;
 Jan Havlíček (1982-), céiste tchèque.

Patronyme tchèque